AHB – Particolare tipo di AMBA High-performance Bus. Vedi Advanced Microcontroller Bus Architecture.

Codici 
 AHB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Abha, Abha, Arabia Saudita